«Час блаженства» () — американский кинофильм 1991 года.

Сюжет 
 и  закадычные друзья ещё со времён школы военно-морской подготовки, которую оканчивали вместе разом. Но стоило импульсивному Хаммеру взять в жёны , по которой Дин также сходил с ума, как их жизненные пути разошлись врозь. Однако, когда Соединённые Штаты заподозрили Ирак в подготовке проведения операции с применением биологического оружия, старые товарищи встречаются вновь для выполнения опасной миссии…

В ролях 
 Роб Лоу — Лоренс Хаммер
 Гейл Хансен — Дин Маццоли
 Трэйси Гриффит — Барбара
 Эб Лоттимер — Боско
 Барух Дрор — Гринспен
 Даниель Дьекер — Олби
 Майкл Фаунтин — Картер

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.<div style="-moz-column-count: 1; column-count: 1;">
  — май 1991 года (показ на Cannes Film Market)
  — октябрь 1991 года (показ на American Film Market)
  — 29 мая 1992 года
  — 21 августа 1992 года
  — 2 апреля 1993 года

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Фильмы о войне в Персидском заливе